Divergent puede referirse a:

 Divergente (trilogía), la serie de novelas escrita por la escritora estadounidense Veronica Roth.
 ''Divergente (novela), la primera novela de la serie escrita por Veronica Roth.
 Divergente'' (película), adaptación cinematográfica de la novela.